Canale Industriale ist der Name folgender Kanäle:

Canale Industriale del Ticino, Kanal in der Lombardei
Canale Industriale di Verona, Kanal in der Nähe von Verona